Korndörfer ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Korndörfer (1926–2020), deutscher Generalmajor der NVA
 Johannes Korndörfer, deutscher Kirchenmusiker, Organist und Musiktheoretiker
 Lutz Korndörfer (* 1965), deutscher Musiker, Komponist, Textdichter und Musikproduzent
 Rudolf Korndörfer (1906–1992), deutscher Jurist, Leiter der Gestapo in Kassel, Kommandeur von Einsatzgruppen